Иоганн Христоф Шваб (; , Ильсфельд, Королевство Вюртемберг — , ) — немецкий литератор и философ, , профессор.

Биография 
Сын государственного чиновника. Изучал философию и теологию в Тюбингенском университете, где в 1764 году получил научную степень. Затем, 11 лет работал репетитором во франкоязычном регионе к северу от Женевского озера. Приобрел глубокое знание французской литературы и французского языка.

В 1778 году был назначен профессором логики и метафизики в военной академии Штутгарта. В то же время в ней учился Фридрих Шиллер.

Находился под влиянием философских работ Лейбница и Вольфа. Был одним из первых, кто не принимал и боролся с философией Канта.

В 1784 году вместе с Антуаном Риваролем был награждён премией Прусской академии наук в Берлине за работу «Рассуждение о всеобщем характере французского языка» (Ursachen der Allgemeinheit der französischen Sprache), находившуюся в русле просвещенческих поисков «всемирного языка», переведенную на французский язык дижонским каноником Дени Робелотом в 1803 г. Сочинение привлекло внимание короля Пруссии Фридриха II, который предложил ему кафедру в Берлинской военной академии. Однако И. Х. Шваб предпочёл оставаться в Штутгарте, где вскоре стал личным секретарём герцога Вюртемберга Карла Евгения. Позже был назначен герцогом государственным секретарём в Штутгарте. После смерти герцога в 1793 году, и прихода к власти его брата Людвига Евгения, знакомого со Швабом, со времён жизни в Швейцарии, И. Х. Шваб получил дальнейшее повышение по службе, став вюртембергским придворным гехаймратом.

В 1788 году И. Х. Шваб стал членом, а в 1812 году — почётным членом Прусской академии наук.

В 1798 году избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Его работы принесли ему признание 3-х научных обществах за границей, получил две премии в Голландии, три — в Прусской академии наук (1784, 1788, 1795).

Семья 
Был женат на Фредерике, дочери крупного штутгартского торговца, племяннице Иоганна Генриха фон Даннекера.
 
Его сыновьями были министр юстиции и тайный советник Карл Генрих фон Шваб (1781—1847) и поэт и писатель Густав Шваб (1792—1850).

Примечания

Ссылки 
 Шваб Иоганн Христоф.
 Schwab, Johann Christoph
  Johann Christoph Schwab

Философы Германии
Философы XIX века
Философы XVIII века
Тайные советники
Преподаватели Штутгартского университета
Выпускники Тюбингенского университета
Доктора философии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены Прусской академии наук
Писатели Германии